Hygiene-Institute steht für:
 Hygiene-Institut der Waffen-SS, Berlin
 Institut für Hygiene und Umwelt – Hamburg (gegründet 1892)
 Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Berlin
 Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie in München
 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen